Enerthidium är ett släkte av svampar. Enerthidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Enerthidium